Unión Democrática puede referirse a:

Unión Democrática de la Minoría Étnica Griega en Albania, organización social, política y cultural albanesa.
Unión Democrática (Argentina), alianza política creada en Argentina en 1945.
Unión Democrática Croata de Bosnia y Herzegovina, partido político de Bosnia y Herzegovina.
Unión Democrática Nacional, antiguo partido político de Brasil.
Unión Democrática Croata, partido político de Croacia.
Unión Demócrata y Cristiana Eslovaca-Partido Democrático, partido político de Eslovaquia.
Unión Democrática de Andalucía, partido político de España, actualmente salvo en municipales - que depende de lo acordado municipio a municipio - concurre a todas las demás elecciones dentro de Adelante Andalucía o Unidas Podemos o candidaturas equivalentes.
Unión Democrática de Cataluña, partido político de España.
Unió Democràtica del País Valencià, antiguo partido político de España.
Unión Democrática Bretona, partido político de Francia.
Unión Democrática (Guatemala), partido político de Guatemala.
Unión Democrática Nacional de Guinea Ecuatorial, partido político de Guinea Ecuatorial.
Unión Democrática (Italia), antiguo partido político de Italia.
Unión Democrática del Alto Adigio, antiguo partido político de Italia.
Unión Democrática por la Nueva República, antiguo partido político de Italia.
Unión Democrática (Mongolia), alianza política existente en Mongolia entre 1990 y 2000.
Unión Democrática (Polonia), partido político de Polonia.
Unión Democrática Popular, antiguo partido político de Portugal.
Unión Democrática Centroafricana, antiguo partido político de la República Centroafricana.
Unión Democrática de Centro, partido político de Suiza.
Unión Democrática Timorense, partido político de Timor Oriental.
Unión Democrática Internacional de Jóvenes, alianza de organizaciones políticas juveniles.
Unión Democrática (Rusia), antiguo partido político fundado en 1988 en la Unión Soviética.